Флаг Федерации Южной Аравии — официальный и единственный флаг Федерации Южной Аравии за всё время её существования. Флаг учреждён 11 февраля 1959 года, как флаг Федерации арабских эмиратов Юга — предшественника Федерации Южной Аравии.

Описание 

Полотно флага имеет несколько линий, раскрашенные в панафриканские цвета, в центре изображён полумесяц и звезда — символ ислама.

См. также 
 Флаг Йемена

Государственные символы Йемена